Далецкий — фамилия; имеет женскую форму Далецкая.

 Далецкий, Михал (род. 1968) — чешский гребец.
 Далецкий, Павел Леонидович (1898—1963) — советский писатель и поэт.
 Далецкий, Юрий Львович (1926—1997) — советский и украинский математик, академик НАН Украины.

Далецкая 
 Далецкая, Христина (род. 1984) — украинская оперная певица (меццо-сопрано), живет в Швейцарии.